Słonecznik bezeichnet:

 Słonecznik (Riesengebirge), Felsformation im Riesengebirge in Polen
 Słonecznik (Morąg), Ort in der Gmina Morąg, Polen